ВОХР — аббревиатура, имеет несколько значений:

 Войска внутренней охраны республики (войска ВОХР) — войска внутренней охраны республики НКВД СССР, позже вошедшие в состав войск ВНУС, которые, в свою очередь, были переименованы во внутренние войска.
 Военизированная охрана — охранные подразделения с особым правовым статусом, имеющие на вооружении огнестрельное оружие.
 Ведомственная охрана — охранные структурные подразделения органов власти и госкорпораций (то есть находящиеся в их ведении), создаваемые и действующие согласно Федеральному закону «О ведомственной охране».
 Вневедомственная охрана Росгвардии (отделы вневедомственной охраны, ОВО Росгвардии) — структурное подразделение Росгвардии (то есть находящееся вне ведения охраняемых организаций), уполномоченное осуществлять охрану государственных и негосударственных организаций на договорной основе, а также поддерживать общественный порядок; в других странах иногда именуется охранной полицией.
 Войсковая охрана — охрана чего-либо силами войск.
 Вооружённая охрана — любая охранная организация, сотрудники которой имеют право на ношение табельного оружия.